Иван Иванович Куценко (1913—1945) — участник Великой Отечественной войны, заместитель командира 342-го стрелкового полка (136-я стрелковая дивизия, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт), капитан. Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился в 1913 году в селе Торговое Области Войска Донского, ныне Заветинского pайона Ростовской области. Русский.

Образование начальное среднее. Работал в совхозе.

В Красной Армии в 1935—1939 годах и с июля 1941 года. Окончил курсы «Выстрел». Член ВКП(б) с 1940 года.

На фронте Великой Отечественной войны — с октября 1941 года. Заместитель командира 342-го Новогеоргиевского стрелкового полка (136-я Киевская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия, 47-й стрелковый корпус, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт) капитан И. И. Куценко в боях по уничтожению окружённой группировки 25-28 марта 1945 года возглавлял атаки подразделений полка. В числе первых форсировал рукав Вислы, руководил захватом плацдарма.
Погиб в бою в рукопашной схватке с врагом 28 марта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство капитану Куценко Ивану Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен в городе Сопот (Гданьское воеводство, Польша).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (29.06.1945, посмертно);
 орден Ленина (29.06.1945);
 орден Красного Знамени (07.08.1944);
 орден Красной Звезды (02.03.1944);
 орден Кутузова III степени (10.02.1945);
 орден Александра Невского (11.11.1944);
 медали.

Память 
 Именем Героя названа одна из улиц села Заветное.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области.

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза — уроженцы Дона .
 Всероссийская эстафета — Равнение на Победу!

 Выпускники курсов «Выстрел»
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Сопоте
Члены КПСС